Brox ist der Familienname folgender Personen:

 Delphine Brox (Delphine Brox-Brochot; 1935–2008), deutsch-französische Umweltaktivistin und Kommunalpolitikerin
 Hans Brox (1920–2009), deutscher Richter des Bundesverfassungsgerichts
 Richard Brox (* 1964), Buchautor und ehemaliger Wohnungsloser
 Kyla Brox (* 1980), britische Blues- und Soul-Sängerin und Songwriterin
 Norbert Brox (1935–2006), deutscher Kirchenhistoriker und Patrologe
 Ottar Brox (* 1932) norwegischer Sozialwissenschaftler und Politiker (Sozialistische Linkspartei (SV))
 Victor Brox (1940–2023), britischer Multiinstrumentalist und Sänger des Bluesrock

Siehe auch:
 Brocks
 Broeckx
 Prox